Klabunde ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Klabunde (* 1978), deutscher Gitarrist, Sänger und Songwriter
 Clara Klabunde (1906–1994), deutsche Gerichtspräsidentin
 Erich Klabunde (1907–1950), deutscher Journalist und Politiker (SPD)
 Helmut Klabunde (* 1935), deutscher Offizier